Моски́т — многозначный термин, может означать:
 Москит — подсемейство насекомых из отряда двукрылые.
 «Москит» — противокорабельная ракета.
 «Москит» — бортовая РЛС российского производства, предназначена для установки на самолёт МиГ-23.
 «Москит» — современная белорусская плавающая гусеничная машина.
 «Москит» — хирургический инструмент для пережимания сосудов.
 «Москит» () — фильм режиссёра Кларка Брэндона (1993 год).
 «Москит» — белорусский малый беспилотный летательный аппарат.

См. также 
 Mosquito
  — горный хребет в Колорадо (США).
 Москитный флот